ISKA har flere betydninger:
 ISKA (karate) – International Sport Karate Association, international organisation til styring af blandt andet amatør- og professionel kickboksning
 Public Services International – (PSI/ ISKA), verdensomspændende organisation for den offentlige sektor.